Il doppio del torneo di tennis BMW Ljubljana Open 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Rik De Voest e Giovanni Lapentti che hanno battuto in finale Robert Lindstedt e Michael Russell 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Kornel Bardoczky /  Gergely Kisgyorgy (semifinali)
 Enzo Artoni /  Ignacio Gonzalez-King (quarti di finale)

 Diego Moyano /  Sergio Roitman (primo turno)
 Mariano Delfino /  Juan Pablo Guzmán (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

BMW Ljubljana Open 2004